Марина Макропулу (; урожд. Погоревич (); род. 3 декабря 1960, Плоешти) — румынская и греческая шахматистка, первый гроссмейстер среди женщин в Румынии (1982). Математик.

Биография 

В шахматы играет с 10 лет, совершенствовалась под руководством матери — известной шахматистки М. Погоревич (Албулец).

Чемпионка Румынии 1984 г. Серебряный призер чемпионатов Румынии 1980 и 1983 гг. Чемпионка Румынии среди девушек (1976 и 1979 гг.). Победительница национальной универсиады (1982 г.).

В составе сборной Румынии серебряный призер шахматной олимпиады 1982 г. (также завоевала индивидуальную бронзовую медаль на 2-й доске). Также в составе сборной Румынии участвовала в Балканиадах 1978 и 1979 гг. (в 1978 г. сборная стала победителем, а в 1979 г. — серебряным призером соревнования).

В 1986 г. вышла замуж за Г. Макропулоса и стала выступать за Грецию.

Девятикратная чемпионка Греции (1990, 1994, 1996, 1998, 1999, 2004, 2007, 2011 и 2022 гг.). Серебряный призер чемпионатов Греции 1995, 2001 и 2005 гг. Бронзовый призер чемпионатов Греции 1997 и 2000 гг.

В составе сборной Греции участница четырнадцати шахматных олимпиад (1988—2014 гг.; в 1988, 1990, 1992 и 1994 гг. выступала на 1-й доске), командного чемпионата мира 2011 г., одиннадцати командных чемпионатов Европы (1992, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 2019 гг.; в 1992 г. играла на 1-й доске), Балканиад 1990, 1992, 1993, 1994 гг. (в 1992 г. сборная стала победителем, в 1993 г. — бронзовым, а в 1994 г. — серебряным призером соревнования), международных матчей со сборными Армении (1996 г.), Болгарии (1999 г.), Грузии (2003 г.).

Победительница зональных турниров 1981, 1990 гг. (в 1990 г. выиграла дополнительный матч-турнир). Участница зональных турниров 1991 и 1999 гг.

Участница межзональных турниров 1982 и 1990 гг.

Победительница международных турниров в Сентеше (1978 г.), Ченстохове (1978 г.), Кэлимэнешти (1980 г.), Араде (1980 г.), Афинах (1982, 1987, 1988 и 1991 гг.), Генгаме (2005 г.).

Серебряный призер женского зачета чемпионата средиземноморских стран 2006 г.

Серебряный призер чемпионатов мира среди ветеранов 2015 и 2017 гг. (в категории 50+).

Участница двенадцати личных чемпионатов Европы (2003—2010, 2012, 2013, 2016 и 2021 гг.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Марины Макропулу на сайте 365Chess (на фамилию Погоревич)

Шахматисты Румынии
Шахматисты Греции
Шахматные гроссмейстеры среди женщин